Кабила́ — африканская фамилия.

Известные носители:
 Жозеф Кабила (род. 1971) — президент Демократической Республики Конго (2001—2019), сын Лорана-Дезире Кабила.
 Лоран-Дезире Кабила (1939—2001) — конголезский революционер, президент Демократической Республики Конго в 1997—2001 гг.

Ка́била — топоним.

 Кабила — деревня в Эстонии.